Carreira (Barcelos), een plaats in de Portugese gemeente Barcelos
 Carreira (Leiria), een plaats in de Portugese gemeente Leiria
 Carreira (Santo Tirso), een plaats in de Portugese gemeente Santo Tirso
 Carreira (Vila Nova de Famalicão), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Famalicão